Weinzweig ist der Familienname folgender Personen:

 Helen Weinzweig (1915–2010), kanadische Schriftstellerin
 John Weinzweig (1913–2006), kanadischer Komponist